Montaña puede referirse a:

 La montaña, elevación natural del terreno superior a 700 m respecto a su base.
 La Montaña, nombre alternativo que ha recibido el territorio de Cantabria desde el . 
 Montaña, grupo político de la Asamblea legislativa y de la Convención nacional de Francia, durante la Revolución francesa.
 Montaña, isla del archipiélago Chinijo, de la provincia de Las Palmas.

Además, puede hacer referencia a:
 La carrera de montaña, disciplina de automovilismo y motociclismo.

Enlaces externos